Вилле́р-ле-Турнёр () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Новьон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08479.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к северо-востоку от Парижа, в 80 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 20 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 185 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 115 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 79 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 68,7 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 79 активных работали 73 человека (48 мужчин и 25 женщин), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 36 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны